Beet (letter), de tweede letter uit het Hebreeuws alfabet

Gebit
Bijtwond
Insectenbeet
Vlooienbeet
een muggenbeet, vooral van Steekmuggen
de beet van een Daas
Tekenbeet
Spinnenbeet
de beet van Kogelspinnen
Slangenbeet, zie ook Slangengif

Personen 
Chris de Beet (1944-2011), antropoloog, surinamist

Zie ook 
Beet-getal
Insectensteek